Мандви — многозначный термин.

 Мандви, Аасиф — американский актёр, сценарист и драматург.
 Мандви — город в Индии, в штате Гуджарат.